Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 26 і 27 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 26 липня о 10:34.

Півфінали
Півфінали розпочались 26 липня о 18:45.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 27 липня о 17:32.

Примітки 

200 метрів комплексом (чоловіки)